Austria a participat la Jocurile Olimpice începând cu prima ediție a Jocurilor moderne din 1896 și de atunci a trimis o delegația la toate edițiile de vară și de iarnă, cu excepția ediției din 1920, la care nu a fost invitată, având în vedere rolul său în Primul Război Mondial. Codul CIO este AUT. A fost țară-gazdă la Jocurile Olimpice de iarnă din 1964 și la cele din 1976, ambele la Innsbruck.

Medalii după Olimpiadă
Marginea roșie înseamnă ca Austria a fost țara-gazdă.

Medalii la Jocurile de vară

Medalii la Jocurile Olimpice de iarnă

Sportivii cei mai medaliați

Referințe
  Austria la Comitetul Internațional Olimpic
  Rezultate olimpice ale Austriei  pe Sports Reference